

Osoby o imieniu Dawn
 Dawn (imię) – staroangielskie imię żeńskie
 Dawn Harper-Nelson – amerykańska lekkoatletka

Postacie fikcyjne
 Dawn (Pokémon) – postać świata Pokémon

Inne 
 Dawn (sonda kosmiczna) – sonda kosmiczna NASA
 Dawn (dziennik) z Pakistanu
 Dawn (Missouri) – jednostka osadnicza w USA